Silverton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 in Canada
 Silverton (Brits-Columbia)
 Silverton (Manitoba)
 in de Verenigde Staten
 Silverton (Colorado)
 Silverton (Ohio)
 Silverton (Oregon)
 Silverton (Texas)
 Silverton (Devon), in Engeland
 Silverton (Zuid-Afrika), in Zuid-Afrika